Quadresi – abitanti di Quadri
Quadresi – abitanti di Quadro (Todi)